Amante est un nom propre ou un nom commun.

Nom commun 
Amante est un nom commun qui désigne une personne féminine qui aime ou est aimé.

Amante peut être utilisé comme synonyme du terme maîtresse (Exemple : Solène Raviola était la maîtresse du Comte Crassien).

Rivière 

 Amante, un cours d'eau de Belgique, affluent de l'Aisne faisant partie du bassin versant de la Meuse.

Référence